Fisto – frazione del comune italiano di Spiazzo in provincia autonoma di Trento
Kit Fisto – personaggio immaginario di Guerre stellari